В список самых высоких зданий Ижевска включены зданий высотой выше 60-ти метров.

Под зданиями здесь понимаются постройки, разделённые с регулярными интервалами на уровни и предназначенные для жилья или пребывания людей. Теле- и радиомачты, дымовые трубы и прочие технические постройки в эту категорию не попадают, так как являются сооружениями.

История 
В XIX веке самым высоким зданием в городе считалась башня завода Ижмаш, построенная в первой половине XIX века. Её высота составляла 50 м. В 1907 году был построен Михаило-Архангельский Кафедральный Собор, разрушенный в 1937 году.

В 1970 году в Ижевске заселили первый 14-этажный жилой дом. В начали 1980-х стали строить шестнадцатиэтажные дома. 

В 2007 году восстановили Михаило-Архангельский Кафедральный собор. 

В 2008 году было построено первое высотное офисное здание — БЦ «Удмуртия» (78 м).

В 2012 году было построено первое здание выше 20 этажей — ЖК «Рябинушки».

В 2019 году был сдан первый корпус ЖК «Ocean City», высотой 93 м. Планируется строительство второго корпуса здания, высота которого будет составлять 165 метра, что сделает его самым высоким зданием в городе.

По состоянию на 2019 год, средняя этажность новостроек в Ижевске — 15,2 этажа, что ставит город на третье место среди городов с населением от 500 000 до 1 млн человек.

Среди сооружений самым высоким является телевышка в Вараксино (310 м).

Построенные и достраивающиеся здания 
 а - Пушкинская улица, 265 (93 м). ]]
В список включаются построенные здания, достигшие максимальной высоты:

Строящиеся здания 
В список включаются здания с готовым фундаментом и где в настоящее время ведётся строительство типовых этажей.

Планируемые проекты

Нереализованные проекты

Примечания

Ссылки 

 Самые высокие сооружения Ижевска: небоскрёб, телевышки и башня// IzhLife (2014)
 6 «небоскрёбов» Ижевска с высоты птичьего полёта//Комсомольская Правда (Ижевск) (2021)
 Ижевск на портале Emporis

Здания и сооружения Ижевска
Списки самых высоких зданий по городам России